Questa lista elenca le metropolitane del mondo. Al febbraio 2023, hanno una metropolitana 194 città in 61 nazioni.

La più antica è la metropolitana di Londra, aperta nel 1863 ed elettrificata nel 1890; quella con il maggior numero di stazioni (424, o 472 contando più volte le stazioni comuni a più di una linea) è la metropolitana di New York, mentre la più estesa è la metropolitana di Shanghai (802 km).

Avvertenze 
La UITP (Associazione internazionale del Trasporto Pubblico) definisce la metropolitana come sistema di trasporto rapido di massa, elettrificato e in sede propria al servizio di una città o di una conurbazione. In ambito anglofono si parla di heavy rail, metro, subway o underground (dato che spesso, ma non necessariamente, corre in galleria artificiale sotterranea), mentre in area tedesca è tipica la denominazione di U-Bahn. In base alla portata oraria fornita, si distingue in metropolitana classica (o pesante) e metropolitana leggera.

La distinzione tra metropolitana e altre forme di trasporto pubblico su rotaia quali metrotranvie (in inglese light rail) o servizi ferroviari urbani (in inglese commuter rail) non è sempre chiarissima; in linea di massima, l'elemento caratterizzante la metropolitana rispetto ai secondi è la completa assenza di interferenzialità, ovvero la completa separazione del proprio tracciato da quello di altri sistemi di trasporto, oltre a elevate frequenza di servizio e capacità di carico passeggeri.

La denominazione del servizio data dal gestore non garantisce l'inclusione nell'elenco: alcuni sistemi (sia metrotranvie sia ferrovie urbane) possono essere definiti "metropolitana" a fini promozionali o di chiarezza (come ad esempio le spagnole metropolitana di Siviglia e metropolitana di Valencia e le venezuelane metropolitana di Maracaibo e metropolitana di Valencia, in realtà metrotranvie), senza tuttavia risponderne ai criteri; viceversa, altri sistemi sono definiti di metropolitana leggera ma rientrano ugualmente in tutti i criteri e sono quindi inclusi nell'elenco (a differenza di altri, come l'Orlyval francese o la Gimpo Goldline sudcoreana, definiti in inglese medium-capacity rail system e dalle capacità inferiori anche a un'autentica metropolitana leggera, che infatti sono omessi). Alcune reti comprendono linee sia di metropolitana sia di metrotranvia: questi sistemi sono inclusi nell'elenco, ma in tal caso il computo di lunghezza e stazioni è effettuato solo sulle linee di metropolitana. Alcuni sistemi di servizio ferroviario suburbano (come le S-Bahn tedesche, i sistemi giapponesi o la London Overground) possono poi avvicinarsi alle caratteristiche di servizio di una metropolitana per frequenza e capacità di carico, ma sono parimenti omessi perché si servono di linee ferroviarie e non corrono in sede riservata. La lista non include, altresì, funicolari, monorotaie, sistemi ettometrici come i people mover, etc.

L'elenco conta separatamente le metropolitane all'interno di una stessa città che fanno capo a proprietà o gestori diversi (è questo il caso di svariate città asiatiche come Tokyo, Seul, Bangkok, Manila).

I dati offerti nell'elenco mirano a descrivere le singole reti o linee di metropolitana e non sono in alcun modo rappresentativi dell'entità o della qualità del trasporto pubblico all'interno di una città o di un'area metropolitana.

Elenco 
Segue un elenco delle singole metropolitane; i dati sono aggiornati all'8 marzo 2023.

L'ordine predefinito della tabella è quello alfabetico per Stato di appartenenza, ma essa è altresì ordinabile in base agli altri parametri; in caso di più metropolitane in una singola città, si segue l'antichità di servizio.

Elenco per Stato 
Segue un elenco di statistiche cumulative per Stato; i dati sono aggiornati all'8 marzo 2023.

Note

Voci correlate 
 Metropolitana
 Metropolitane per numero di passeggeri annui

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 

Liste di trasporti